Vladimir Ilić peut désigner :
Vladimir Ilić (1963-), un homme politique serbe ;
Vladimir Ilić (1982-), un footballeur monténégrin.